Die Moselle Open 2012 waren ein Tennisturnier, welches vom 17. bis zum 23. September 2012 in Metz stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in St. Petersburg die St. Petersburg Open gespielt, die genau wie die Moselle Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Jo-Wilfried Tsonga, der in diesem Jahr topgesetzt antrat. Er erreichte auch diesmal wieder das Finale und sicherte sich mit einem klaren Zweisatzsieg über Andreas Seppi seinen zweiten Titel in Metz. Im Doppel waren die Titelverteidiger Jamie Murray und André Sá, sie schieden jedoch bereits in der ersten Runde aus. Im Finale gewannen Nicolas Mahut und Édouard Roger-Vasselin gegen Johan Brunström und Frederik Nielsen. Dies war der dritte Saisontitel des französischen Duos, die beiden vorangegangenen Titel errangen sie ebenfalls bei französischen Indoor-Hardcourt-Turnieren.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 15. bis 17. Januar 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 29 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 33 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Metz